Tourense – abitanti di Touro
Tourense – abitanti di Touros